Le nom Davis est un nom propre anglo-saxon.

Patronyme 

 Alan Davis (1952-), auteur français de bande dessinée érotique ;
 Alan Davis (1956-), auteur britannique de bande dessinée ;
 Alexander Jackson Davis (1803-1892), architecte américain ;
 Alexis Davis (1984-), pratiquante de MMA canadienne ;
  (1913-2001), réalisateur britannique ;
 Allan Davis (1980-), coureur cycliste australien ;
 Alvin Davis (1960-), joueur de baseball américain ;
 Angela Davis (1944-), universitaire et femme politique américaine ;
 Ann B. Davis (1926-2014), actrice américaine ;
 Annett Davis (1973-), joueuse américaine de beach-volley ;
  ;
 Antonio Davis (1968-), joueur américain de basket-ball ;
 Art Davis (1934-2007), bassiste de jazz américain ;
 Arthur Davis (1905-2000), réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Artur Davis (1967-), homme politique américain ;
 Baron Davis (1979-), joueur américain de basket-ball ;
 Barry Davis (1961-), lutteur américain ;
  ;
 Benjamin Walker Davis (1982-), acteur américain ;
 Bette Davis (1908-1989), actrice américaine ;
 Betty Davis (1945-2022), chanteuse de soul et de funk américaine ;
  ;
  (1938-), chanteur américain (The 5th Dimension) ;
  ;
 Byron Davis (1973-), joueur de squash australien ;
 Carl Davis (1936-), compositeur, producteur et acteur américain ; 
 Carlo Mirabella-Davis (-), réalisateur américain ;  
 Carol Ann Davis, poétesse et essayiste américaine ;
 Charles Harold Davis (1856-1933), peintre américain ;
 Chris Davis (1986-), joueur américain de baseball ;
 Christopher Davis (1928-), écrivain américain ;
 Cindy Davis Hewitt (19?-), scénariste américaine ;
 Cole Davis (1999-), coureur cycliste américain ;
 Colin Davis (1933-2012), pilote automobile britannique ;
 Colin Davis (1927-2013), chef d'orchestre britannique ;
 Corey Davis (1995-), joueur américain de football américain ;
 Daisy Wood-Davis (1990-), actrice britannique ;
 Dale Davis (1969-), joueur américain de basket-ball ;
 Dana Davis (1984-), actrice américaine ;
 Dane A. Davis (19?-), monteur son américain ; 
  ; 
 Daryl Davis (1958-), musicien américain ;
  ;
 Daviin Davis (1985-), joueur américain de basket-ball ;
 Deborah Davis ( - ), scénariste et productrice britannique ;
 Delos Davis (1846-1915), avocat canadien ;
 Dennis Davis (1949-2016), batteur américain ;
 Desmond Davis (1926-2021), cadreur, réalisateur et scénariste britannique ;
 Dolly Davis (1896-1962), actrice de cinéma française ;
 Don Davis (1957-), compositeur américain ;
  ;
 Dorothy Salisbury Davis (1916-2014), autrice américaine de roman policier ;
 Dwight Davis (1879-1945), joueur de tennis et homme politique américain, créateur de la Coupe Davis ;
 Ebonee Davis (1992-), de son vrai nom Eboni Davis, mannequin et militante américaine ;
 Ed Davis (1989-), joueur américain de basket-ball ;
 Eddie "Lockjaw" Davis (1922-1986), saxophoniste de jazz américain ;
 Edmund Gabriel Davis (1861-1939), industriel et collectionneur britannique ;
 Edmund J. Davis (1827-1883), militaire et homme politique américain ;
 Edward Davis (1924-1978), réalisateur, acteur, producteur, scénariste, monteur, cascadeur américain ;
 Edwards Davis (1867-1936), acteur américain ;
 Eleanor Davis (1983-), autrice de bande dessinée américaine ;
 Elisabeth Davis, coureuse cycliste américaine ;
  (1917-2001), joueur de rugby à XV australien ;
 Eric Davis (1962-), joueur américain de baseball ;
 Erik Davis (1966), écrivain américain ;
 Erik Davis (1986-), joueur américain de baseball ;
 Essie Davis (1970-), actrice australienne ;
 Eugene Davis (1945-), lutteur américain ;
 Evelyn Davis (2004-), nageuse britannique ;
 Frank Davis (1897-1984), scénariste et producteur de cinéma américain ;
 
 Frederick C. Davis (1902-1977), auteur américain ;
 Gabriel Davis (1999-), joueur américain de football américain ;
 Garry Davis (1921-2013), militant pacifiste américain ;
 Gary Davis (1951-), acteur américain ;
 Geena Davis (1956-), actrice américaine ;
  ;
  ;
 Glen Davis (1986-), basketteur professionnel américain ;
  ;
 Gray Davis (1942-), homme politique américain ;
  ;
 Radric Delantic Davis (1980-), Rappeur et compositeur américain ;
  ;
 Harold Davis (1933-2018), footballeur écossais ;
 Harold Davis (1921-2007), athlète américain ;
  ;
 Heather Davis (1974-), rameuse d'aviron canadienne ;
  ;
 Hope Davis (1964-), actrice américaine ;
 Howard Davis (1956-2015), boxeur américain ;
 Hubert Davis (1970-), joueur professionnel américain de basket-ball ;
 Ike Davis (1987-), joueur de baseball américain ;
 Iris Davis (1950-2021), athlète américaine, spécialiste du sprint ;
 Isaac Davis, (1745-1775), patriote américain ;
  ;
 Jamelia Davis (1981-), chanteuse britannique ;
 
 Jeff Davis (1975-), scénariste et producteur américain ;
 Jefferson Davis (1808-1889), officier et homme politique américain ;
 Jes Davis (19??-), actrice américaine ;
 Jessica Davis Ba, diplomate américaine ;
  ;
 Joan Davis (1907-1961), actrice américaine ;
 Joe Davis (1901-1978), joueur professionnel anglais de snooker et de billard ;
  ;
  ;
  (1801-1881), anthropologue et archéologue britannique ;
 Judy Davis (1955-), actrice australienne ;
 Katherine Kennicott Davis (1892-1980), enseignante américaine, compositrice de musique classique ;
 Keith Davis (1930-2019), joueur de rugby à XV néozélandais ;
 Kenn Davis (1932-2010), écrivain et peintre américain ;
 Kenneth Davis (1949-), joueur américain de basket-ball ;
 Khris Davis (1987-), joueur de baseball américain ;
 Kristin Davis (1965-), actrice américaine ;
  (1975-), proxénète ;
 Lauren Davis (1993-), joueuse de tennis professionnelle américaine ;
 Leslie Davis (1876-1960), diplomate américain, témoin du génocide arménien ;
 Lex Scott Davis (1991-), actrice américaine ;
 Lindsey Davis (1949-), autrice anglaise de roman policier ;
 Lisa Davis (1963-), femme d'affaires américaine ;
 Lucy Davis (1973-), actrice anglaise ;
 Lucy Davis (1992-), cavalière américaine ;
 Lydia Davis (1947-), nouvelliste, romancière et traductrice américaine ;
 Mac Davis (1942-2020), chanteur, guitariste, compositeur et acteur américain ;
 Mackenzie Davis (1987-), actrice et chanteuse canadienne ;
 Mannie Davis (1894-1975), réalisateur américain ;
  ;
  ;
 Martin Davis (1928-2023), mathématicien américain ;
 Mary Davis (1954-), femme politique irlandaise ;
 Mati Hlatshwayo Davis (née en 1982), médecin américaine d'origine zimbabwéenne ;
 Matthew Davis (1978-), acteur américain ;
  ;
 Miles Davis (1926-1991), compositeur et trompettiste de jazz américain ;
  ;
  ;
 Nira Yuval-Davis (1943-), sociologue britannique ;
 Norbert Davis (1909-1949), auteur américain de littérature policière et de western ;
 Ossie Davis (1917-2005), acteur, scénariste, réalisateur et producteur américain ;
 Owen Davis (1874-1956), scénariste américain ;
 Patrick Davis (1986-), joueur de hockey sur glace américain ;
  ;
 Peter Davis (1937-), réalisateur américain ;
 Peter Davis (1947-), sociologue néo-zélandais ;
  ;
 Pierpont Davis (1884-1953), skipper américain ;
 Rajai Davis (1980-), joueur de baseball américain ;
 Ralph Davis (1938-2021), joueur américain de basket-ball ;
 Raymond Davis Jr. (1914–2006), chimiste et physicien américain, Prix Nobel de physique en 2002 ;
 Regi Davis (?-), acteur et réalisateur américain ;
 Reverend Gary Davis (1896-1972), guitariste et chanteur de folk blues américain ;
 Richard Allen Davis (1954-), meurtrier et agresseur d'enfants condamné aux États-Unis.
  ;
 Ricky Davis (1979-), joueur américain de basket-ball ;
 Rob Davis (1954-), auteur et illustrateur britannique ;
 
 Robin Davis (1943-), réalisateur français ;
  ;
  (1941-), spécialiste américain de biochimie et de génétique ;
 Ronnie Davis (1950-2017), chanteur jamaïcain de reggae ;
 Rookie Davis (1993-), joueur de baseball américain ;
 Rufe Davis (1908-19874), acteur américain ;
 Ruth M. Davis (1928-2012), mathématicienne et informaticienne américaine ;
 Sammi Davis (1964-), actrice britannique ;
  ;
 Scott Davis (1962-), joueur de tennis américain ;
 Scott Davis (1972-), patineur artistique américain ;
 Scott D. Davis (1973-), pianiste et compositeur américain ;
 Scott Davis (1979-), coureur cycliste australien ;
 Shanésia Davis-Williams (1966-), actrice américaine ;
 Shani Davis (1982-), patineur de vitesse américain ;
 Sid Davis (1916-2006), producteur, réalisateur, acteur et directeur de la photographie américain ;
 Spencer Davis (1939-2020), chanteur et guitariste britannique ;
 Stephen Davis (1974-), joueur américain de football américain ;
 Storm Davis (1961-), joueur de baseball américain ;
 Stuart Davis (1892-1964), peintre américain ;
 Suzanne Davis (1912-1991), patineuse artistique américaine ;
 Tamra Davis (1962-), réalisatrice américaine ;
 Taylor Davis (1989-), joueur de baseball américain ;
 Tenika Davis (1985-), actrice canadienne ;
 Terrell Davis (1972-), joueur américain de football américain ;
 Terry A. Davis (1969-2018), informaticien américain ;
  ;
 Theodore Monroe Davis (1837-1915), archéologue ;
  ;
 Travis Davis (1968-), acteur, réalisateur et producteur américain ;
 Trevaia Williams-Davis (1968-), athlète américaine ;
  ;
 Tyrone Davis (1938-2005), chanteur américain de soul des années 1970 ;
  ;
  ;
 Warwick Davis (1970-), acteur britannique atteint de nanisme ;
  ;
  ;
 .

Pseudonyme 

 Nancy Reagan (1921-2016), connue comme actrice sous le nom Nancy Davis ;
 Mary Frances Penick (1931-2004), connue sous le nom Skeeter Davis, chanteuse de musique country américaine.

Prénom

Toponyme 

 Davis, une ville du comté de Yolo en Californie ;
 Davis, une CDP en Caroline du Nord ;
 Davis, une ville du Dakota du Sud ;
 Davis, une localité du comté de Stephenson dans l'Illinois ;
 Davis, une ville de Virginie-Occidentale ;
 Davis, une ville du comté de Murray dans l'Oklahoma ;
 Davis, une station aérienne de la ligne mauve du métro de Chicago, aux États-Unis ;
  ;
 , nom de deux comtés des États-Unis ;
  ;
 Détroit de Davis, détroit séparant la mer du Labrador de la mer ou baie de Baffin ;
 Mer de Davis, mer de l'océan Antarctique ;
 Montagnes Davis, chaîne de montagnes du Texas.

Divers 
 Algorithme de Davis-Putnam, méthode logique de calcul propositionnel
 Coupe Davis, compétition internationale annuelle en tennis masculin par équipes
 The Spencer Davis Group, groupe britannique de rock
 Le syndrome d'Abdallat-Davis-Farrage, forme de phacomatose, une maladie du système nerveux central

Œuvres 

 Davis Cup World Tour, jeu vidéo de tennis ;
 The New Miles Davis Quintet, album cool jazz.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de prénom
Prénom anglais
Prénom masculin
Patronyme anglais